Eric Neilson (né le  à Fredericton, Nouveau-Brunswick au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après avoir évolué lors de quatre saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour l'Océanic de Rimouski avec lesquels il participa à la Coupe Memorial en 2005, il devint professionnel. Il avait été précédemment sélectionné par les Kings de Los Angeles lors du repêchage de 2004.

Il s'aligne donc pour les Ice Dogs de Long Beach de l'ECHL lors de la saison 2005-06. À sa troisième saison dans cette ligue, il fut finalement appelé à évoluer dans un échelon supérieur, la Ligue américaine de hockey où il évolue toujours.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 ||Océanic de Rimouski ||LHJMQ ||48 ||0 ||2 ||2 ||130 ||4 ||0 ||0 ||0 ||25
|-
|2002-2003 ||Océanic de Rimouski ||LHJMQ ||53 ||2 ||9 ||11 ||341 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||Océanic de Rimouski ||LHJMQ ||50 ||4 ||11 ||15 ||194 ||9 ||0 ||0 ||0 ||28
|-
|2004-2005 ||Océanic de Rimouski ||LHJMQ ||54 ||13 ||13 ||26 ||157 ||11 ||1 ||3 ||4 ||43
|-
|2004-2005 ||Océanic de Rimouski ||Coupe Memorial ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2005-2006 ||Condors de Bakersfield ||ECHL ||47 ||2 ||2 ||4 ||164 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Ice Dogs de Long Beach ||ECHL ||64 ||4 ||2 ||6 ||131 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Aces de l'Alaska ||ECHL ||34 ||3 ||1 ||4 ||119 ||2 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2007-2008 ||Rivermen de Peoria ||LAH ||18 ||0 ||2 ||2 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Rivermen de Peoria ||LAH ||50 ||3 ||0 ||3 ||207 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||38 ||1 ||2 ||3 ||94 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Rampage de San Antonio ||LAH || 33|| 1|| 2|| 3|| 103|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Admirals de Norfolk ||LAH || 47|| 1|| 0|| 1|| 74|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Crunch de Syracuse ||LAH || 39|| 1|| 0|| 1|| 135|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Crunch de Syracuse ||LAH || 35 || 1 || 2 || 3 || 100|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Crunch de Syracuse ||LAH || 20 || 0 || 1 || 1 || 62|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 6 || 0 || 0 || 0 || 9|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Mavericks du Missouri || ECHL || 18 || 2 || 0 || 2 || 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Manchester Storm || EIHL || 33 || 2 || 6 || 8 || 56 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2

Références 

Naissance en août 1984
Naissance à Fredericton
Joueur néo-brunswickois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (ECHL)
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du Crunch de Syracuse
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Yanick-Dupré
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur des Mavericks du Missouri
Joueur du Manchester Storm